Transcontinental (TC Transcontinental) est un groupe d'édition, de distribution, d'impression de presse ; de média, de communication et de marketing Canadien en Amérique du Nord.
 Transcontinental média (TC Média) est le quatrième groupe de presse écrite au Canada Transcontinental.
 Transcontinental est une compagnie aérienne des États-Unis d'Amérique.
 Le Transcontinental railroad, est une ligne ferroviaire qui traverse les États-Unis d'Amérique de la côte Ouest à la côte Est : voir aussi Premier chemin de fer transcontinental.
 La Transcontinental Race ou TCR, en français La Transcontinentale, est une épreuve cycliste amateur d'ultra distance et sans assistance.
 Un État (ou Empire) transcontinental, présent sur plusieurs continents.